Geografia:
Estats Units:
Chicago Southland, els suburbis del sud de Chicago
Gran Los Angeles, la regió metropolitana de Los Angeles
Àrea metropolitana de Los Angeles
Southland (Texas)
Nova Zelanda:
Districte de Southland
Planes de Southland
 Altres:
Southland Tales, pel·lícula de 2006
Southland Sharks, equip de bàsquet de Nova Zelanda
Southland Rugby Football Union, equip de rugbi a 15 de Nova Zelanda